Adams Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Adams Hill (Indiana)
 Adams Hill (Kalifornien)
 Adams Hill (Maine)
 Adams Hill (Nevada)
 Adams Hill (New Hampshire)
 Adams Hill (Oklahoma)
 Adams Hill (Tennessee)
 Adams Hill (Texas)

Siehe auch:
 Adams Mountain
 Adams Peak